KBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kabwum (Papua Nuova Guinea)